Фэт-Фрумо́с ( — витязь, мо́лодец; от făt — юноша, и frumos — красивый, прекрасный) — персонаж румынского и молдавского фольклора, обладающий всеми необходимыми герою качествами: смелость, справедливость, физическая и духовная сила, ум, непоколебимая любовь. Фэт-Фрумос (иногда также называемый Базилик, Филимон, или Алистар Фэт-Фрумос) также обладает некоторыми магическими способностями и всегда остаётся верен слову, данному государю, которому он служит. Во многих сказках целью Фэт-Фрумоса является спасение Иляны Косынзяны (Фрумоасе-Фрумоселор).

Лист пиона золотой,
Гордый юноша, постой,
К нареченной обернись,
Что рвалась душою ввысь.
Ты же только в лес вошёл,
За собой её увёл…
Красный лепесток пиона,
Ты, что из цветка рождённый.
Юноша, назад взгляни:
Нет страшней моей тоски.
(Сказка «Фэт-Фрумос, сын охотника»)

Фэт-Фрумосу приходится преодолевать испытания и препятствия, превосходящие возможности обычного человека, но он всегда достойно проходит через все трудности. Он сражается с чудовищами — змеем, балауром, путешествует по нашему миру и миру духов () со своим Чудесным Конём (, Гайтаном), который даёт ему мудрые советы.

В культуре 
 Фэт-Фрумос из фольклора перешёл в румынскую литературу. Этот персонаж часто встречается в рассказах и стихах известных писателей, таких как Михай Эминеску (Făt-Frumos din Lacrimă «Фэт-Фрумос из слезы рождённый»), Тудор Аргези, Никита Стэнеску и др. Также Фэт-Фрумос присутствует в современном народном творчестве как персонаж анекдотов.
 В 1977 году на киностудии «Молдова-фильм» был снят фильм «Сказание о храбром витязе Фэт-Фрумосе».
 В 2020 году был выпущен российский мультфильм «Базилик Фэт-Фрумос и царская дочь» режиссёра Александра Черногорова, вошедший в состав цикла «Гора самоцветов». Впервые мультфильм был представлен на кинофестивале «Икар», премьера на Youtube состоялась в 2021 году.
 В книге С. Лукьяненко «Последний дозор» Фэт-Фрумос упоминается в разговоре семьи Городецких:
 — Такая у папы работа, — спокойно объяснила Светлана, подхватывая дочку на руки. — Ты же знаешь, он борется с тёмными силами.
 — Как Гарри Поттер, — с некоторым сомнением произнесла Надя, глядя на меня. Наверное, мне не хватало очков и шрама на лбу, чтобы соответствовать высокому образу.
 — Да, как Гарри Поттер, Фэт Фрумос и Люк Скайуокер.

Литература 
 Словарь общей мифологии (Dicţionar de mitologie generală) Victor Kernbach (1989), Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, стр. 183—184.

Примечания

Ссылки 

 Сказка «Фэт-Фрумос, сын охотника, в царстве змея»
 Сказка «Базилик Фэт-Фрумос и Иляна Косынзяна»
 Сказка «Фэт-Фрумос и Солнце»
 Сказка «Алистар Фэт-Фрумос»

Молдавская мифология
Румынская мифология
Фольклорные персонажи